Отторино Респиги (; 9 июля 1879, Болонья — 18 апреля 1936, Рим) — итальянский композитор.

Основное значение в наследии Респиги имеет музыка для симфонического оркестра.

Биография 
Сын учителя фортепиано, получил первые уроки музыки у своего отца. С 1891 года учился в Болонском музыкальном лицее у Федерико Сарти (скрипка и альт) и Джузеппе Мартуччи (композиция), занимался также под руководством музыковеда Луиджи Торки, от которого унаследовал интерес к итальянской музыке XVI—XVIII веков.

В 1899 году получил диплом инструменталиста и отправился в Россию, где играл в оркестре Мариинского театра, а также на протяжении пяти месяцев изучал композицию в Санкт-Петербургской консерватории у Н. А. Римского-Корсакова.

Затем некоторое время работал в Москве. За время пребывания в Санкт-Петербурге и Москве овладел русским языком. В дальнейшем вернулся в Болонью, где получил диплом по композиции. Работал аккомпаниатором в вокальной школе Этельки Герстер, играл на альте в квинтете под руководством Бруно Муджеллини.

Некоторое время концертировал также в Германии. В то же время брал уроки композиции у Ферруччо Бузони и Макса Бруха.

Затем полностью посвятил себя композиции.

С 1913 года преподавал в римской консерватории Санта-Чечилия, в 1923—1926 годах — её директор.

Творчество 
Респиги проделал эволюцию от импрессионизма к неоклассицизму.
В 1916 г. создал симфоническую поэму «Фонтаны Рима», в которой отразились его впечатления от четырёх фонтанов Вечного города. За этим триумфом последовали «Пинии Рима» (1924), «Римские празднества» (1926) и сюита «Птицы» (1927). Перу Респиги принадлежат также 9 опер.

Список сочинений

Оперы 
 Король Энцо (Re Enzo, 1905)
 Семирамида (Semirâma, 1909)
 Мария Виктория (Marie Victoire, 1913)
 Спящая красавица в лесу (La bella addormentata nel bosco, 1922)
 Бельфагор (Belfagor, 1923)
 Затонувший колокол (La campana sommersa, 1927)
 Мария Египетская (Maria Egiziaca, 1932)
 Пламя (La Fiamma, 1934)
 Лукреция (по У.Шекспиру; завершена Элизой Респиги, поставлена в 1937)

Балеты 
 Волшебная лавка (La Boutique fantasque, 1918, на темы Россини)
 Волшебные часы (La Pentola magica, 1920, на русские народные темы)
 Севр Средневековой Франции. Оживший фарфор (Sèvres de la vieille France, 1920, на темы XVII—XVIII века)
 Венецианское скерцо (Проделки Коломбины) (Scherzo Veneziano. Le astuzie di Columbina, 1920)
 Белкис, царица Савская (Belkis, regina di Saba, 1931)

Для оркестра 
 Симфонические вариации (1900)
 Прелюдия, хорал и фуга (1901)
 Ария для струнных (1901)
 Сюита для струнных (1902)
 Менуэт для струнных (1903)
 Серенада для малого оркестра (1904)
 Бурлеска (1906)
 Ноктюрн (1907)
 Карнавальная увертюра (Ouverture carnevalesca; 1914)
 Драматическая симфония (Sinfonia drammatica; 1914)
 Старинные лютневые танцы и песни (Antiche danze ed arie per liuto). Сюита № 1 (1917)
 Баллада о гномах (Ballata delle gnomidi; 1919)
 Старинные лютневые танцы и песни. Сюита № 2 (1923)
 Бельфагор (Belfagor, увертюра на материале одноимённой оперы; 1924)
 Россиниана (сюита; 1925)
 Витражи собора (Vetrate di chiesa; 1926)
 Триптих Боттичелли (Trittico botticelliano; 1927)
 Птицы (Gli uccelli; 1927)
 Бразильские впечатления (Impressioni brasiliane; 1928)
 Метаморфозы. Тема с 12 вариациями (Metamorphoseon. Modi XII; 1930)
 Старинные лютневые танцы и песни. Сюита № 3 (1932)
 Белкис, царица Савская. Сюита из балета (1934)

«Римская трилогия» 
 Фонтаны Рима (Le fontane di Roma; 1916)
 Пинии Рима (I pini di Roma; 1924, ит.)
 Римские празднества (Feste romane;1928)

Для инструментов с оркестром 
 Легенда для скрипки с оркестром (1902)
 Концерт для фортепиано с оркестром A minor (1902)
 Мелодия и вальс для флейты с оркестром (1902)
 Юмореска для скрипки с оркестром (1903)
 Концерт для скрипки с оркестром ля мажор (1903; заверш. Salvatore Di Vittorio, 2009)
 Фантазия для фортепиано с оркестром «Слава» (1903)
 Адажио для двух гобоев и струнных (1903)
 Сюита для флейты и струнных (1905)
 Сюита для органа и струнных (1905)
 Концерт в старинном стиле, для скрипки с оркестром (1908)
 Адажио с вариациями для виолончели с оркестром (1921)
 Концерт для скрипки с оркестром «Григорианский» (Concerto Gregoriano, 1921)
 Концерт в миксолидийском ладу (In modo misolidio), для фортепиано с оркестром (1925)
 Осенняя поэма (Poema autunnale), для скрипки с оркестром (1925)
 Токката для фортепиано с оркестром (1928)
 «Концерт для пяти» (Concerto a cinque), для гобоя, трубы, скрипки, контрабаса, ф-но и струнных (1933)

Для хора 
 Христос, библейская кантата для солистов, хора и оркестра (1898)
 Весна (La Primavera, 1923)
 Хвала Рождеству Христову (Lauda per Natività del Signore, 1930)

Для голоса с оркестром 
 Плач Ариадны (Lamento d' Ariadna; оркестровка и музыкальная редакция арии из оперы К. Монтеверди, 1908)
 Аретуза (сольная кантата, 1911)
 Закат (Il tramonto, 1914)
 Недотрога / Мимоза (La sensitiva, 1915; сольная кантата)
 Флейта Пана (1918)
 Лесное божество (1925)

Камерные составы 
 Сонаты для скрипки и фортепиано (1897, 1917)
 Струнные квартеты (1898, 1901, 1903, 1904); струнный квартет d-moll «Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst» (Жизнь скучна, искусство весело, 1909); струнный квартет «Дорийский» (Quartetto dorico, 1924)
 Пять пьес для скрипки и фортепиано (1901)
 Колыбельная, для струнных (1902)
 Фортепианный квинтет (1902)
 Шесть пьес для скрипки и фортепиано (1906)
 Сюита из табакерки, для фортепиано в 4 руки и духовых (1930)

Для фортепиано 
 Соната фа минор (1897)
 Шесть пьес (1903)
 Три прелюдии на темы григорианских хоралов (1920)
 Шесть детских пьес для фортепиано в 4 руки (1926)

Для голоса и фортепиано 
 Туман (Nebbie, 1906)
 Stornellatrice (1906)
 Пять песен под старину (Cinque canti all’antica, на тексты Дж. Боккаччо, Донини; 1906)
 Пять стихотворений (на стихи П. Б. Шелли, Ж.Ферзена, Р.Тагора; 1917)
 Четыре песни Г. д’Аннунцио (Quattre canzone di Gabriele d’Annunzio, 1920)

Литература 
 Попова Н. Отторино Респиги и русская музыкальная культура начала XX века // Annali d’Italia. 2021. № 18-2. С. 3-21.
 Евстратова Е. Б. Живопись как аллюзия в структуре музыкальной программы «Триптиха Боттичелли» Отторино Респиги // В сборнике: Музыкальное искусство: проблемы теории, истории и педагогики. Редактор-составитель: Е. Г. Окунева. 2020. С. 85-94.
 Кириллина Л. В. Ферручо Бузони, Отторино Респиги и Альфредо Казелла в России // В книге: Италия -Россия: четыре века музыки. Посольство Италии в Москве, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, идея Чезаре Марии Рагальини. Москва, 2017. С. 356—379.
 Pedarra P. Catalogo delle opere di Ottorino Respighi // Ottorino Respighi, a cura di G. Rostirolla. Torino, 1985, pp. 327—404.
 Богоявленский С. Итальянская музыка первой половины XX века: Очерки. Л.: Музыка, 1986. — 144 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Захарова О. А., Захаров Н. В. Респиги Отторино // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира».

Оперные композиторы
Балетные композиторы Италии
Академические музыканты Италии
Преподаватели Национальной академии Св. Цецилии
Выпускники Болонской консерватории